Fiskartorget (även Fisketorget, Fiskaretorget, Fisktorget) kan avse:

Fiskartorget, Västerås – ett torg i centrala Västerås
Fiskartorget – under sena medeltiden Stockholms största torg i Gamla stan
Fiskartorget – (historiskt) ett torg mellan Hamngatan och Smålandsgatan på Norrmalm i centrala Stockholm, se Norrmalmstorg
Fisktorget –  namnet på ett numera försvunnet torg vid Norra Vallgatan i Malmö
Södra Fisktorget –  ett litet torg i Malmö i närheten av Möllevångstorget
Fisktorget, Karlskrona – ett torg i Karlskrona

Se även
Fisketorvet